est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide hexanoïque, numéro CAS 
 acide isocaproïque ou acide 4-méthylpentanoïque, numéro CAS 

 Cétone
 diacétone alcool, numéro CAS 

 Ester
 formiate de pentyle, numéro CAS 
 acétate de butyle, numéro CAS 
 acétate de sec-butyle, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-acétate de sec-butyle, numéro CAS 
 (S)-acétate de sec-butyle, numéro CAS 
 acétate de tert-butyle, numéro CAS 
 acétate d'isobutyle, numéro CAS 
 propanoate de propyle, numéro CAS 
 butanoate d'éthyle, numéro CAS 
 pentanoate de méthyle, numéro CAS